Си́тник:

 Ситник — крупный род цветковых растений семейства Ситниковые.
 Ситник острый — типовой вид рода Ситник.
 Ситник — хлеб из просеянной муки.

Фамилия 
 
 Ситник, Ксения Михайловна (род. 1995) — белорусская певица, победитель детского конкурса песни «Евровидение-2005».
 Ситник, Наталья Геннадьевна (род. 1994) — российская лыжница.
 Ситник, Серафима Захаровна (1912—1944) — советская военнослужащая, лётчик-перебежчик во время Великой Отечественной войны.

См. также 
 Ситники
 Ситников